Сезон 2018 года — это 99-й по счету сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры начались 6 сентября 2018 года, с ежегодной кик-офф игры. В кик-оффе участвовали чемпион прошлогоднего Супербоула Philadelphia Eagles и Atlanta Falcons.

Изменения в составах команд 
Официально сезон стартовал 14 марта 2018 года. Начиная с 12 марта клубам разрешено связываться с игроками и их агентами и предлагать контракты.

Свободные агенты 
Более 550 игроков на начало сезона числились свободными агентами.

Драфт 
Драфт проходил с 26 по 29 апреля в городе Арлингтон на AT&T Stadium. Впервые драфт прошёл на стадионе принимающем матчи НФЛ и впервые в штате Техас. В этом сезоне первый пик был предоставлен команде Cleveland Browns, в котором они выбрали Бейкера Мейфилда.

Регулярный сезон 
Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведет по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Подобная формула меняется каждый год.

На этот сезон была следующая формула:

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Результаты встреч 
''Время указано по часовому поясу UTC−05:00.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2018
Сезоны НФЛ